Вадим Юрьевич Калошин — американский математик советского происхождения.

Биография 
Окончил МГУ (1994, диплом с отличием).

В 2001 году окончил Принстонский университет со степенью доктора философии, защитил диссертацию под руководством Джона Мазера. В 2001-2002 был  математического факультета Массачусетского технологического института, в 2002-2005 преподавал в Калифорнийском технологическом институте, в 2005-2006 университете штата Пенсильвания. С 2007 профессор Университета Мэриленда.

Научная деятельность 
Работы Калошина посвящены исследованию устойчивости движения сложных механических систем в течение длительных периодов времени. Особое внимание уделяется им движению планет. Он проводит анализ взаимодействия между регулярным и хаотическим поведением для определения длительности устойчивости различных систем. Калошин внес вклад в развитие теории динамических систем, в частности в изучение диффузии Арнольда, задачи n тел и гипотезы Биркгофа для выпуклых бильярдов. 

Участвовал в Международном конгрессе математиков 2006 году в Мадриде. Калошин представил несколько приглашенных докладов, в том числе пленарные доклады в западной секции Американского математического общества в Сан-Франциско в 2006 году и на конгрессе по дифференциальным уравнениям (EquaDiff), был спикером пленарного заседания конгресса математической физики в Сантьяго, Чили.

Публикации 
Калошин автор научных работ в престижных международных математических журналах, в том числе

 Hunt B.R., Kaloshin V.Y. Regularity of embeddings of infinite-dimensional fractal sets into finite-dimensional spaces // Nonlinearity, — 1999. — Vol. 12. — № 5, — P. 1263
 Albouy A, Kaloshin V Finiteness of central configurations of five bodies in the plane // Annals of mathematics, 2012. — Vol. 176, — №. 1. — P.  535-588
 Hunt B. R., Kaloshin V. Y. Chapter 2 - Prevalence // Handbook of Dynamical Systems. Volume 3, 2010, Pages 43, 45-87

Член редколлегий следующих изданий 

 Inventiones Mathematicae;
 Advances in Mathematics;
 Ergodic Th & Dynam Systems;
 Analsys & PDE;
 Frontiers in Applied Dynamical Systems: Reviews and Tutorials;
 Dynamics of PDE.

Награды и премии 

 2000 — Cтипендия Американского математического института.
 2001 — Лауреат премии Московского математического общества
 2004 и 2006 — Стипендия Слоуна.
 2016 — Стипендия .

Примечания

Ссылки 
 Вадим Калошин на Общероссийском математическом портале Math-Net.ru.
 
 
 
 Профиль Вадима Калошина на scholar.google
 Профиль Вадиа Калошина в Scopus

Доктора философии
Стипендиаты Слоуна
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института
Преподаватели Университета штата Пенсильвания
Выпускники Принстонского университета
Преподаватели Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Преподаватели Колледжа компьютерных, математических и естественных наук Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Родившиеся в Харькове
Выпускники МГУ